Левассёр — французская фамилия. Известные носители:

 Левассёр, Жан Анри (1764—1826) — виолончелист и композитор.
 Левассёр, Ирма (1878—1964) — канадский врач-педиатр.
 Левассёр, Мария Тереза (1721—1801) — сожительница Жана-Жака Руссо.
 Левассёр, Никола Проспер (1791—1871) — французский оперный певец.
 Левассёр, Оливье (1690—1730) — французский пират.
 
 Левассёр, Рене (1747—1834) — французский революционер, депутат Национального конвента.
 Левассёр, Розали (1749—1826) — французская оперная певица.

 Левассёр де Боплан, Гийом (около 1595—1673) — французский военный инженер и картограф, с начала 1630-х до 1648 года.

Другое 
 (6170) Левассёр — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.